Het woord Bakkie is een variant van het woord bak of bakje.  Het kan verwijzen naar:

 Bakkie; een kop koffie (drank) 
 Bakkie; een 27MC-radiozendapparaat
 Bakkie; Packet-radio, communicatie via een pc en een zender, vaak 27 MC.
 Bakkie (Suriname); ressort in het Surinaamse district Commewijne
 Bakkie; bijnaam voor de dieselelektrische locomotief serie NS 500